Ульянов — російське прізвище, похідне від чоловічого імені Ульян (Юліян).

Відомі носії:
 Ульянов Анатолій Андрійович (1998) — український футболіст, захисник.
 Ульянов Борис Петрович ( 1932) — український скульптор.
 Ульянов Віталій Андрійович (1925—2011) — генерал-лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Ульянов Володимир Володимирович ( 1934) — український науковець-фізик, доктор фізико-математичних наук, професор-консультант кафедри теоретичної фізики імені академіка Іллі Ліфшиця ХНУ імені Василя Каразіна.
 Ульянов Володимир Ілліч (1870—1924) — російський політичний діяч], революціонер, лідер російських більшовиків, публіцист, філософ-матеріаліст; організатор збройного Жовтневого перевороту восени 1917 року.
 Ульянов Дмитро Ілліч (1874—1943) — діяч російського революційного руху; молодший брат Володимира Леніна.
 Ульянов Петро Мартинович (1899—1964) — радянський скульптор-монументаліст.
 Ульянов Микола Іванович (1904—1985) — російський історик і письменник, відомий завдяки праці «Походження українського сепаратизму».
 Ульянов Михайло Олександрович (1927—2007) — російський актор. Народний артист СРСР (1969).

Ульянова 
 Ульянова Валентина Андріївна ( 1939) — український графік.
 Ульянова Галина Олексіївна — українська науковець-цивіліст, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету «Одеська юридична академія».
 Ульянова Інна Іванівна (1934—2005) — російська актриса. Заслужена артистка Росії.

Російські прізвища